Latifi – città iraniana dello shahrestān di Larestan
 Ali Latifi – allenatore di calcio ed ex calciatore iraniano
 Ilir Latifi – lottatore di arti marziali miste svedese
 Liridon Latifi – calciatore albanese
 Morteza Latifi Nezami – scrittore, poeta e pittore italiano
 Nicholas Latifi – pilota automobilistico canadese